Aigueperse (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Aigueperse (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy